Ливозеро:

 Ливозеро — озеро в Мурманской области (Россия).
 Ливозеро — озеро в Республике Карелия (Россия).